Hans Smulders (politicus)
Hans Smulders (voetballer)